Pomy, commune française de l'Aude
 Pomy, commune suisse du canton de Vaud

Homonymie de toponyme